Премия «Сатурн» за лучший научно-фантастический телесериал () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, начиная с 2016 года. Категория была образована в результате расформирования номинаций «лучший телесериал, сделанный для эфирного телевидения» и «лучший телесериал, сделанный для кабельного телевидения» и создания на их месте новых категорий, упорядочивающих телесериалы по жанрам.

Лауреаты и номинанты

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Сатурн» 
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»